Села:
 Рожеве — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Рожеве — Львівська область, Старосамбірський район